Steffen Freund (Brandenburg an der Havel, 19 de janeiro de 1970) é um ex-futebolista profissional alemão, médio-defensor, aposentado.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1970
Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do FC Schalke 04
Futebolistas do Borussia Dortmund
Futebolistas do Tottenham Hotspur F.C.
Futebolistas do Leicester City F.C.
Futebolistas do 1. FC Kaiserslautern
Jogadores da Seleção Alemã de Futebol
Jogadores da Eurocopa de 1996
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998